Ел Русио има више значења:

 Ел Русио (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Русио (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Русио (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Русио (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Русио (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Русио (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Русио (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Русио (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Русио (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Русио, Мартинез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Русио, Ел Русио Уно (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Русио, Марија Еухенија Бенавидес (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Русио (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Русио (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику